Gyrothrix är ett släkte av svampar. Gyrothrix ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gyrothrix